

Personnalités féminines 
 Zhang Jin, gymnaste chinoise
 Zhang Jin, joueuse de badminton chinoise

Personnalités masculines 
 , général et vice-roi de la dynastie Ming
 Zhang Jin, acteur chinois